Манкий (; VI век) — мученик, святой Католической церкви.

Биография 
Согласно упоминаемым источникам, святой Манкий был римлянином, купленным в качестве раба еврейскими торговцами и переправленный в Эвору, Португалия. Там он был замучен за исповедание своей веры.

Почитание 
День памяти в Католической церкви — 15 марта.

Литература 
 Jorge Cardoso. Agiológio lusitano dos sanctos varoems illustres em virtude do reino de Portugal e suas conquistas. Lisboa: Officina Craesbeekiana, 1652, v. 3, p. 337—342

Ссылки 
 St.Mancius
 St. Patrick Catholic Church Saint of the Day March 15
 Индекс святых

Персоналии по алфавиту
Святые по алфавиту
Христианские святые V века
Католические святые
Святые Португалии